Ignacy Domagalski (1828–1900) – polski duchowny
 Ignacy Domagalski (1860–1928) – polski polityk, działacz narodowy